Wilhelmsburg (Mecklenburg-Vorpommern)
Wilhelmsburg (Baixa Áustria)

Desambiguações de topônimos